Pöitse, een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Põitse, een dorp in de Estlandse gemeente Muhu